HMAS Westralia je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Westralia (1939)
 HMAS Westralia (0 195)

Westralia